Aceasta este lista arondismentelor din Franța. În 2012, cele 101 de departamente franceze erau divizate în 342 de arondismente (Arcachon a fost creat în 2006, iar în Mayotte nu există  arondismente).

Note

Lista
Arondismente
Franța, Arondismente